Hello Kitty - personagem
Hello Kitty (série) - franquia do mesmo nome
 Hello Kitty (canção de Avril Lavigne) - música de 2014
 Hello Kitty - Contos Originais - série de anime produzida pela Sanrio entre 2004 até 2005

Desambiguação